Сандра́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Шаларон. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01393.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 36 км севернее Лиона, в 25 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На территории коммуны есть много озёр.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 524 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 325 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 272 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 83,7 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 272 активных жителей работали 258 человек (141 мужчина и 117 женщин), безработных было 14 (3 мужчин и 11 женщин). Среди 53 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Прист (XII век). Исторический памятник с 1926 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн